Béhanzin peut désigner :
 Béhanzin, roi du Dahomey, l'Histoire retenant sa constante résistance à la colonisation ;
 Ouanilo Béhanzin (1885-1928), le fils du roi Béhanzin ;
 Egountchi Behanzin, fondateur, leader et porte-parole de la Ligue de défense noire africaine, une organisation controversée, puis dissoute ;
 Affaire Béhanzin Armand, un scandale de fausses accusations en Côté d'Ivoire.

Patronyme africain